Ben-Hur: A Tale of the Christ — romance de Lew Wallace
 Ben-Hur (peça) — estreou na Broadway em 1899
 Ben Hur (1907) — curta-metragem mudo
 Ben-Hur (1925) — longa mudo com Ramon Novarro
 Ben-Hur — filme com Charlton Heston, vencedor de onze Oscars
 Ben Hur (2003) — desenho animado
 Ben Hur (minissérie) — exibida em 2010
 Ben-Hur (2016) — filme com Jack Huston e Rodrigo Santoro
 Judas Ben-Hur — o personagem

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de personagens
Desambiguações de teatro
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música